Премия «Золотой орёл» за лучшую операторскую работу вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России , начиная с первой церемонии в 2003 году.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую операторскую работу

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»
Премии за операторскую работу